Los Altos ist der Name mehrerer Orte und Territorien:

 Los Altos (Catamarca), Ort in Argentinien
 Los Altos (Apolo), Ort im Municipio Apolo im Departamento La Paz, Bolivien
 Los Altos (Mittelamerika), historisches Territorium in Mittelamerika, heute in Guatemala und Mexiko gelegen.
 Los Altos (Burgos), Gemeinde in Spanien
 Los Altos (Kalifornien), Stadt im Santa Clara County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Los Altos Hills, Stadt im Santa Clara County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 ehemalige Bezeichnung des Distrikts Altos (Paraguay)

Siehe auch:
 Altos